Waithe ist der Familienname folgender Personen:

 Lena Waithe (* 1984), US-amerikanische Drehbuchautorin, Schauspielerin und Filmproduzentin
 Shakeil Waithe (* 1995), Leichtathlet aus Trinidad und Tobago